Cristalis steht für:

 Oberleitungsbus Cristalis der Firma Iveco, siehe Iveco Bus#Oberleitungsbusse und Spurbusse

Cristalis ist der Familienname folgender Personen:

 Irena Cristalis, niederländische Journalistin